Gerardus Craeyvanger – musicista olandese
 Gijsbertus Craeyvanger – pittore olandese
 Reinier Craeyvanger – pittore e musicista olandese